Cyrille VI de Constantinople
 Cyrille VI Tanas
 Cyrille VI d'Alexandrie